Конкурс по броскам сверху НБА (официальное название  по названию титульного спонсора конкурса) проводится ежегодно в рамках звёздного уикенда НБА. Впервые конкурс был проведён в Американской баскетбольной ассоциацией (АБА) перед матчем всех звёзд АБА 1976 года в Денвере, в том же году соревнование по броскам сверху было введено и в студенческой лиге NCAA. В результате слияния АБА и НБА конкурс по броскам сверху не проводился на профессиональном уровне до 1984 года. Победитель в финальном раунде соревнований определялся посредством смс-голосования среди болельщиков до 2013 года.

В самом первом конкурсе лиги АБА в 1976 году победу одержал Джулиус Ирвинг, выступавший в то время за команду «Нью-Йорк Нетс». Победитель последнего соревнования (2022) Оби Топпин из команды «Нью-Йорк Никс».

Победители конкурса по броскам сверху в НБА с 1984 года 

  Звёздный уикенд отменили в связи с локаутом.
  Планировался в First Union Center в Филадельфии, Пенсильвания.

Победители Слэм-данк контеста по командам

Интересные факты 

 За историю конкурса только 21 игрок становился победителем.
Спад Уэбб — самый низкорослый победитель в истории конкурса по броскам сверху (1986). Его рост составляет 170 см.
Дуайт Ховард — самый высокий победитель в истории конкурса по броскам сверху (2008). Его рост составляет 211 см.
Коби Брайант — самый молодой победитель в истории конкурса по броскам сверху (1997). На момент проведения соревнований ему было 18 лет. Этот рекорд принадлежит ему до сих пор.
Винс Картер набрал самое большое количество очков в первом раунде соревнований (149 из возможных 150).
 Только 5 баскетболистов побеждали в конкурсе дважды: Доминик Уилкинс, Майкл Джордан, Гарольд Минер, Джейсон Ричардсон и Зак Лавин.
 Нейт Робинсон — единственный трёхкратный чемпион.
 В конкурсе по броскам сверху 2006 года впервые в истории для определения победителя соревнований потребовалось проведение дополнительного раунда на вылет между Нейтом Робинсоном и Андре Игудалой.
 Майкл Джордан, Джейсон Ричардсон, Нейт Робинсон и Зак Лавин выигрывали конкурс по броскам сверху два года подряд.
 Майкл Джордан, Коби Брайант и Брент Бэрри — единственные игроки, которые выигрывали Слэм-Данк контест и становились чемпионами НБА. Джордан был первым (он выиграл конкурс по броскам сверху в 1987 и 1988 гг., а в 1991—1993 и 1996—1998 становился чемпионом НБА). Коби выиграл Слэм-Данк контест в 1997 году, чемпион НБА (2000—2002, 2009, 2010). Брент Бэрри стал победителем конкурса по броскам сверху в 1996 году, чемпион НБА (2005, 2007).

Примечания

Ссылки 
 All-Star History: Slam Dunk Records
 All-Star: Slam Dunk Year-by-Year Results

Матчи всех звёзд НБА